Shawville är en kommun i Kanada.   Den ligger i regionen Outaouais och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa.

Omgivningarna runt Shawville är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Shawville är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Québec